Чи́схолм, Чи́схольм, Чи́золм, Чи́зем () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Чисхольм, Брок (1896—1971) — канадский психиатр, организатор здравоохранения, первый генеральный директор ВОЗ.
 Чизхолм, Джаз (Джасрадо Принс Хермис Аррингтон Чизхолм младший; род. 1998) — багамский и британский бейсболист.
 Чизхольм, Малькольм Гарольд (1945–2015) — британский химик, специалист по неорганической химии.
 Чисхолм, Мелани (Мелани Джейн Чисхолм, известна как Мелани Си; род. 1974) — британская певица. 
 Чисхолм, Салли (род. 1947) —  американская биоокеанолог, специалистка по фитопланктону.
 Чизхолм, Хью (1866–1924) — британский журналист и энциклопедист.
 Чисхолм, Ширли (Ширли Анита Чисхолм, также известна под именем Шерли Чизем; 1924—2005) — американская женщина-политик.

Топоним 
 Чизолм — город в штате Миннесота, США.

Примечания